Teofilatto dei conti di Tuscolo è il nome proprio di due papi:

 Papa Benedetto VIII (1012-1024)
 Papa Benedetto IX (1033-1044, 1045, 1047-1048)